Венгрия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в десятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 10 спортсменов (8 мужчин, 2 женщины), которые выступили в соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту, лыжным гонкам и прыжкам с трамплина.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1968
Страны на зимних Олимпийских играх 1968 года